

Населені пункти та їхні частини

 Конари — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Конари — село в гміні Уданін Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Конари — село в гміні Пшеворно Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Конари — село в гміні Домброва-Біскупія Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Конари — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Конари — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Конари — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Конари — село в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Конари — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Конари — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Конари — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Конари — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Конари — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Конари — село в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Конари — село в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Конари — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Конари — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Конари — село в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Конари — село в гміні Мейська Ґурка Равицького повіту Великопольського воєводства
 Конари — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Конари — частина міста Жабно в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Конари — частина села Ґлоґув у гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства

Примітки